Villabáñez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villabáñez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villabáñez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar